Il singolare del torneo di tennis Nichirei International Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Mary Joe Fernández 6–1, 6–1.

Teste di serie

 Monica Seles (campionessa)
 Mary Joe Fernández (finale)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Amy Frazier (semifinali)

 Laura Gildemeister (quarti di finale)
 Pam Shriver (primo turno)
 Marianne Werdel (quarti di finale)
 Kimiko Date (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nichirei International Championships 1991